Europese weg 60
BMW E60, een model uit de BMW 5-serie